Марсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Марсьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя